Гвоздков — фамилия. Известные носители:
 Гвоздков, Александр Владимирович (1898—1953) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гвоздков, Вячеслав Алексеевич (1947—2018) — советский и российский театральный актёр и режиссёр, педагог.
 Гвоздков, Георгий Кузьмич (1896—1968) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Гвоздков, Илья Павлович (1910—1941) — советский футболист, выступавший на позиции защитника.
 Гвоздков, Прокофий Захарович (1903—1975) — советский хозяйственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда.